Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Lleida. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 25000.

 
Lleida
Gemeenten